Auvers (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Auvers (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Auvers-sur-Oise – francuska miejscowość i gmina w regionie Île-de-France. Miejsce śmierci i pochówku Vincenta van Gogha